Браудо Євген Максимович (1882—1939) — російський музикознавець, перекладач та публіцист.
 Браудо Ісай Олександрович (1896—1970) — радянський органіст, музикознавець, педагог, заслужений діяч мистецтв РРФСР.
 Браудо Олександр Ісайович (1864—1924) — російський історик та бібліограф.